L'Académica Petróleos do Lobito est un club de football angolais basé à Lobito.

Histoire 

Académica Lobito
Club de football fondé en 1974